Kabompo puede referirse a:

 Kabompo (ciudad), una localidad de Zambia;
 Distrito de Kabompo, uno de los siete distritos de la Provincia del Noroeste, en Zambia;
 Río Kabompo, un afluente del curos alto del río Zambeze.